A Fallen Star – film del 1916 diretto da Cecil M. Hepworth
 A Fallen Star – film del 1917 diretto da Harry McCoy